| mål         = {{#expr:
 8 +
 5 +
 10 }}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln/3:e titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1988 Jordanien
| följande    = Qatar 1998
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 1992 var det 6:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Syrien mellan 8 och 17 september 1992.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1992
1992 i Syrien
Internationella fotbollstävlingar i Syrien